Keiji Tanaka (jap. ; * 22. November 1994 in Kurashiki) ist ein japanischer Eiskunstläufer, der im Einzellauf antrat. Er ist zweimaliger japanischer Vize-Meister und vertrat Japan bei den Olympischen Winterspielen 2018.

Karriere 
Keiji Tanaka begann 2002 mit dem Eiskunstlauf. In der Saison 2006/07 nahm er zum ersten Mal an den Japanischen Juniorenmeisterschaften teil. In seinen acht Jahren Teilnahme an diesen Meisterschaften gewann er drei Medaillen; 2014 wurde er Japanischer Juniorenmeister. Seit 2008 trat er auch international an. Im ISU-Junior-Grand-Prix gewann er sechs Medaillen und qualifizierte sich dreimal für das Finale; seine beste Platzierung im Finale war der 4. Platz im Jahr 2013. 2011 gewann er die Silbermedaille bei den Juniorenweltmeisterschaften.

Bei den Japanischen Meisterschaften trat Tanaka erstmals in der Saison 2008/09 an. Er nahm in 13 aufeinanderfolgenden Jahren (2009–2021) an den Japanischen Meisterschaften teil; seine größten Erfolge waren zwei Silbermedaillen in den Jahren 2016/17 und 2017/18 und eine Bronzemedaille 2018/19.

Als Student der Kurashiki University nahm Tanaka an der Winter-Universiade 2017 in Almaty teil und gewann dort die Silbermedaille. Er trat von 2014 bis zum Ende seiner Karriere jedes Jahr in der ISU-Grand-Prix-Serie an und gewann darin zwei Bronzemedaillen (NHK Trophy 2016 und Skate Canada 2019). Fünfmal vertrat er Japan bei den Vier-Kontinente-Meisterschaften; seine beste Platzierung war der 4. Platz im Jahr 2018. Viermal in Folge (2017–2020) wurde Tanaka für die Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften ausgewählt, wobei 2020 der Wettbewerb aufgrund der COVID-19-Pandemie abgesagt wurde.2018 wurde Keiji Tanaka neben Yuzuru Hanyū und Shōma Uno für das Japanische Olympia-Team für die Winterspiele in Pyeongchang ausgewählt. Im Teamwettbewerb lief Tanaka die Kür. Das japanische Team, bestehend aus Uno und Tanaka sowie Satoko Miyahara, Kaori Sakamoto, Miu Suzaki/Ryūichi Kihara und Kana Muramoto/Chris Reed, erreichte den 5. Platz. Im individuellen Wettbewerb erreichte Tanaka im Kurzprogramm Platz 20, womit er sich für die Kür qualifizierte, in der er sich auf Platz 15 verbesserte. In der Gesamtwertung belegte er den 18. Platz.

Tanaka ist ein Fan von Manga und Anime und brachte mehrere Programme zu Musik aus Anime-Filmen und -Serien auf das Eis, darunter das Kurzprogramm zur Musik aus Evangelion: 3.0+1.01 – Thrice Upon a Time von Shirō Sagisu, mit dem er seine letzte Wettbewerbssaison 2021/22 bestritt, und ein Gala-Programm zur Musik aus Chihiros Reise ins Zauberland von Joe Hisaishi, das er über mehrere Jahre aufführte. Insbesondere sein Gala-Programm zu Musik aus der Serie JoJo’s Bizarre Adventure verbreitete sich viral im Internet und wurde über den Eiskunstlauf hinaus unter Manga- und Anime-Fans bekannt.

Die Choreografen seiner Wettbewerbsprogramme waren Kenji Miyamoto und Massimo Scali.

Im April 2022 gab Keiji Tanaka das Ende seiner Karriere im Wettbewerb bekannt und kündigte an, als professioneller Eiskunstläufer und Trainer tätig zu bleiben. Er arbeitet seitdem als Assistenztrainer in seinem früheren Trainingsteam an der Hyogo Nishinomiya Ice Arena. Er trat 2022 in mehreren japanischen Eisshows auf, darunter Fantasy on Ice und Prince Ice World sowie Friends On Ice. Für die Choreografien seiner Show-Programme arbeitete er unter anderem mit Tatsuki Machida und Nanami Abe zusammen. Im März 2023 war er Gast in Yuzuru Hanyūs Show Notte Stellata in Rifu, die an das Tōhoku-Erdbeben von 2011 erinnerte.

Ergebnisse

Weblinks 

 
 
 Offizielle Website von Keiji Tanaka (japanisch)

Einzelnachweise 

Eiskunstläufer (Japan)
Olympiateilnehmer (Japan)
Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 2018
Universiadeteilnehmer (Japan)
Teilnehmer der Winter-Universiade 2017
Japaner
Geboren 1994
Mann